Ліга Умаглесі 2013—2014 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобуло Динамо (Тбілісі).

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Чихура взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Грузії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Клуби, які посіли 11 та 12 позиції, мали залишити елітний дивізіон, але у зв'язку зі збільшенням кількості учасників з наступного сезону до 16-тьох, Зугдіді та Мерані продовжили виступи в Лізі Умаглесі.

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2013–2014
Грузія
Грузія
2013 у Грузії
2014 у Грузії